Power.org désigne un organisme dont le but est de développer et promouvoir la technologie liée à l'architecture de processeur RISC Power. Son objectif consiste en la définition de standards ouverts et de paradigmes technologiques et scientifiques concernant l'architecture Power. Il s'agit aussi de promouvoir l'adoption de cette plateforme, qui, à l'heure actuelle, demeure majoritaire dans le domaine de l'informatique embarquée, ainsi que dans les consoles de jeux vidéo.

Power.org fut fondé en 2004 par IBM, et 15 autres compagnies ayant des intérêts forts dans le développement de cette plateforme rejoignirent l'alliance le jour où le site  fut créé. Freescale rejoignit Power.org en 2006 en tant que partenaire fondateur, et reçut par conséquent un statut similaire à celui d'IBM. Power.org regroupe aujouird'hui plus de 40 membres qui contribuent financièrement. Ces membres sont des institutions privées, gouvernementales, et on compte plus de 10000 développeurs actifs dans le cadre de Power.org.

Historique 
 Fondation de Power.org (). Ouverture du site power.org.
 Freescale rejoint le Power.org en .
 En , Power.org établit "Power Architecture" comme marque, en regroupant les produits basés sur POWER, PowerPC, PowerQUICC et Cell sous un nom de marque commun.
 En , publication de Power ISA v2.03 : résultat de 15 années de recherche et développement, c'est l'ensemble unifié des instructions de l'architecture Power.
 PAPR (Power Architecture Platform Reference) en  : définition d'un standard pour les architectures Power supportant le système d'exploitation Linux. 
 Feuille de route unifiée ().
 Conférences régulières sur l'architecture Power depuis 2006 : voir .

Organisation 
Power.org est dirigé par une équipe de direction ("board of directors") constituée des membres fondateurs et de quelques autres. Il y a plusieurs comités et sous-comités qui assurent le fonctionnement général de la structure. Les membres n'ont pas de droit de véto dans les processus de décision relatifs à l'Architecture Power : la responsabilité concernant cette architecture est assurée par Freescale et IBM.

Appartenance 
Power.org possède quatre niveaux d'appartenance : membre fondateur, sponsor, participant et développeur (ce dernier statut  étant ouvert à tous et gratuit).

Membres 
Liste non exhaustive:
 IBM (fondateur)
 Freescale (fondateur)
 Cadence (fondateur)
 Synopsys (fondateur)
 AMCC
 Barcelona Supercomputing Center
 Broadcom
 Bull
 Chartered
 CoWare
 Curtiss-Wright
 Denali
 Ericsson
 Genesi
 Green Hills Software
 HCL Technologies
 Kyocera
 LynuxWorks
 Mentor Graphics
 Mercury Computer Systems
 National Instruments
 OKI
 P.A. Semi
 Rapport
 Sony
 Terra Soft
 Thales
 Tundra Semiconductor
 Universitat Mannheim
 University of Tennessee, Knoxville
 Virtutech
 Wind River
 Xilinx
 XGI Technology

Liens externes 
 
 Discussion about Power.org

Architecture Power